10. Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce – zawody sportowe, które odbywały się w dniach 6-14 sierpnia na Stadionie Olimpijskim w Helsinkach. W zawodach lekkoatletycznych startowało ogółem 1891 zawodników (840 kobiet i 1051 mężczyzn) ze 196 krajów. Walczyli oni o medale w 47 konkurencjach, w tym po raz pierwszy w historii w biegu na 3000 metrów z przeszkodami kobiet.

W tym samym miejscu rozgrywane były pierwsze w historii mistrzostwa świata w lekkoatletyce w 1983. Zawody miały się początkowo odbyć w Londynie, ale organizatorzy nie mogli zapewnić na czas odpowiedniego stadionu, tracąc tym samym szansę na organizację mistrzostw. Pozostałymi kandydatami do organizacji mistrzostw były następujące miasta: Berlin (Niemcy), Bruksela (Belgia), Budapeszt (Węgry), Moskwa (Rosja) i Rzym (Włochy).

Zawody w Helsinkach rozgrywane były w dość trudnych warunkach: było dość chłodno (temperatura spadała nawet poniżej 15 °C), często padał deszcz i wiał dość silny, zmienny wiatr. Czwartego dnia organizatorzy zmuszeni byli przerwać zawody z powodu ulewnego deszczu, a część konkurencji przeniesionych zostało na kolejne dni,

Mimo trudnych warunków uzyskano wiele bardzo dobrych wyników. Poprawiono m.in. trzy rekordy świata (Olimpiada Iwanowa w chodzie na 20 km, Jelena Isinbajewa w skoku o tyczce i Osleidys Menéndez w rzucie oszczepem) oraz pięć rekordów mistrzostw świata. Oprócz rekordzistów mistrzostwa miały też innych bohaterów: po dwa złote medale w konkurencjach indywidualnych zdobyli Justin Gatlin (100 m i 200 m), Rashid Ramzi (800 i 1500 m) oraz Tirunesh Dibaba (5000 m i 10 000 m). Po dwa złote medale przypadły też niektórym mistrzom biegających później w „złotych”” sztafetach: Ladji Doucouré, Jeremy Wariner i Julia Pieczonkina. Byli też wielcy przegrani, jak płotkarka Joanna Hayes, która przewróciła się na przedostatnim płotku czy skoczek wzwyż Stefan Holm, który zajął dalsze miejsce.

Polacy zdobyli dwa medale (oba srebrne):  Monika Pyrek w skoku o tyczce i Szymon Ziółkowski w rzucie młotem. Ogółem Polacy zajmowali 12 razy miejsca w czołowych ósemkach.

Klasyfikacja medalowa

Mężczyźni

konkurencje biegowe 

 Finał biegu na 100 m i 200 m wygrał Justin Gatlin, ale IAAF rozważa odebrnie mu tytułu.

konkurencje techniczne 

 W rzucie młotem początkowo pierwsze miejsce zajął Białorusin Iwan Cichan (83,89), jednak w 2013 roku został zdyskwalifikowany za doping

Kobiety

konkurencje biegowe 

 w biegu na 1500 metrów druga na metę przybiegła Rosjanka Julija Cziżenko, lecz została zdyskwalifikowana za przeszkadzanie w płynnym biegu Maryam Yusuf Jamal z Bahrajnu.

konkurencje techniczne

Zobacz też 
 Polska na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2005

Klasyfikacja punktowa

Bibliografia 
 MŚ 2005 na stronach IAAF
 

Lekkoatletyka w Finlandii
Mistrzostwa świata w lekkoatletyce
2005 w lekkoatletyce
Sport w Helsinkach
2005 w Finlandii